Китай може да се отнася за:
 Китай, цивилизация от Източна Азия — за Китайската империя (221 г. пр.н.е.–1912 г.) вижте там.
 една от двете днешни държави, съдържащи „Китай“ в официалното си име:
 Китайска народна република, обикновено наричана Китай — основана през 1949 г. след гражданска война, управляваща Континентален Китай, Хонконг и Макао.
 Република Китай (Тайван) — управлявла Китай 1912–1949 г. след Шинхайската революция и свалянето на императора; днес управляваща само Тайван (Формоза), Пескадорските острови, Кинмен, Матцу и други близки острови.